Міяли́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Байганинський району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Міяли.

Населення — 891 особа (2009; 1005 в 1999).

Історія 
1997 року сільський округ був ліквідований згідно з рішенням масліхату Актюбинської області від 30 травня 1997 року № 3, а територія відійшла до складу Жанажольського сільського округу.

Село Бесбай було ліквідовано згідно з рішенням Актюбинського обласного масліхату від 11 грудня 2013 року № 173 та постановою Актюбинського обласного акімату від 11 грудня 2013 року № 396.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Байганинського району